Jeleniec bezeichnet Orte in Polen:
 Jeleniec (Papowo Biskupie), Dorf im Powiat Chełmiński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Jeleniec, Dorf im Powiat Łukowski in der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Stanin
 Jeleniec, Siedlung im Powiat Człuchowski in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Debrzno

Jeleniec bezeichnet Berge in Polen:
 Jeleniec (Góry Bardzkie), ein Berg in den Mittelsudeten
 Jeleniec (Góry Kamienne), ein Berg in den Mittelsudeten